Заим ():
 Заим — село в Каушанском районе Молдавии.
 Заим — железнодорожная станция в Каушанском районе Молдавии.
 Заим, Дервиш (род. 1964) — северокипрский режиссёр и писатель.
 Заим, Юсеф (более известен как Макарий III; ум. 1675) — церковный деятель, предстоятель Антиохийской Православной Церкви.

См. также 
 Займ - распространённая ошибка в написании и произношении слова "Заём"